

Ешенбах — громада, федеральна земля Баден-Вюртемберг
 Ешенбах-ін-дер-Оберпфальц — місто, федеральна земля Баварія

Ешенбах — громада в кантоні Люцерн
 Ешенбах — громада в кантоні Санкт-Галлен